Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Citi Open 2013 nastoupilo patnáct dvojic. Obhájcem titulu byl japonsko-tchajwanský pár Šúko Aojamová a Kchaj-čchen Čchangová, jehož členky nestartovaly společně. Čchangová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Aojamové se stala Věra Duševinová, s niž titul úspěšně obhájila.

Úlohu favoritek z pozice nejvýše nasazeného páru splnily Japonka Šúko Aojamová hrající s Ruskou Věrou Duševinovou, které získaly titul po finálové výhře nad kanadsko-americkou dvojicí Eugenie Bouchardová a Taylor Townsendová po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3.

Nasazení párů 
Nejvýše nasazený pár obdržel volný los do druhého kola.
  'Šúko Aojamová /  Věra Duševinová (vítězky)
  Irina Falconiová /  Eva Hrdinová (semifinále)
  Anna Tatišviliová /  Heather Watsonová (čtvrtfinále)
  Catalina Castañová /  Jessica Pegulaová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Citi Open 2013